Prachtschmerlen (Botiidae) sind bodenlebende Süßwasserfische aus der Ordnung der Karpfenartigen (Cypriniformes). Alle Prachtschmerlen leben in Süd- und Ostasien von Indien bis China und Japan, sowie auf Sumatra, Java und Kalimantan. Einige Arten sind beliebte Aquarienfische.

Merkmale 

Es sind barbenähnliche, kleine bis mittelgroße, langgestreckte Fische, die oft bunt gefärbt sind. Im Unterschied zu den Steinbeißern (Cobitidae) ist ihr Körper seitlich abgeflacht. Sie haben zwei Paare Rostralbarteln. Die Seitenlinie auf dem Kopf ist auffällig, die Schwanzflosse tief gegabelt. In einer Hauttasche unter jedem Auge liegt jeweils ein Dorn, der durch Muskelbewegungen nach vorn ausgeklappt und mit einem Knochengelenk arretiert werden kann. Das Maul ist unterständig. Die Pharyngealia ist mit einer Zahnreihe besetzt. Prachtschmerlen werden je nach Art 7,8 cm bis einen halben Meter lang.

Äußere Systematik 
Die Prachtschmerlen wurden lange Zeit als Unterfamilie Botiinae innerhalb der Steinbeißer geführt. Neuerdings werden sie, basierend auf molekulargenetischen Untersuchungen, als Schwestergruppe der gemeinsamen Klade aus Vaillantellidae, Steinbeißern, Flossensaugern (Balitoridae), Ellopostomatidae und Bachschmerlen (Nemacheilidae) in eine eigene Familie gestellt.

Die systematische Stellung verdeutlicht folgendes Kladogramm (nach Bohlen & Šlechtová, 2009, und Chen et al., 2009):

Innere Systematik 
Die Untersuchung sowohl mitochondrialer als auch nuklearer DNA stützt die Monophylie der Familie. Es sind bisher fast 50 Arten in sieben Gattungen und zwei Unterfamilien beschrieben worden.

 Prachtschmerlen (Botiidae)
 Unterfamilie Botiinae
 Gattung Ambastaia Kottelat, 2012
 Schwarzstreifen-Schmerle, (Ambastaia nigrolineata Kottelat & Chu, 1987)
 Zwergschmerle (Ambastaia sidthimunki Klausewitz, 1959)
 Gattung Botia Gray, 1831 (Indischer Subkontinent & Birma)
 Netzschmerle (Botia almorhae Gray, 1831)
 Botia birdi Chaudhuri, 1909.
 Grüne Bänderschmerle (Botia dario Hamilton, 1822)
 Botia dayi Hora, 1932.
 Botia histrionica Blyth, 1860.
 Botia javedi Mirza & Syed, 1995.
 Birma-Prachtschmerle (Botia kubotai Kottelat, 2004)
 Botia macrolineata Teugels, De Vos & Snoeks, 1986.
 Botia pulchripinnis Paysan, 1970
 Leiterschmerle (Botia rostrata Günther, 1868)
 Zebra-Prachtschmerle (Botia striata Narayan Rao, 1920)
 Kaiser-Prachtschmerle (Botia udomritthiruji Ng, 2007)
 Gattung Chromobotia Kottelat, 2004
 Prachtschmerle (Chromobotia macracanthus Bleeker, 1852)
 Gattung Sinibotia Fang, 1936
 Sinibotia longiventralis (Yang und Chen, 1992)
 Sinibotia pulchra (Wu, 1939)
 Sinibotia reevesae (Chang, 1944)
 Sinibotia robusta (Wu, 1939)
 Sinibotia superciliaris (Günther, 1892)
 Syncrossus Blyth, 1860
 Beauforts Schmerle (Syncrossus beauforti Smith, 1931)
 Syncrossus berdmorei Blyth, 1860
 Tiger-Schmerle (Syncrossus helodes Sauvage, 1876)
 Syncrossus hymenophysa (Bleeker, 1852)
 Syncrossus reversa (Roberts, 1989)
 Gattung Yasuhikotakia Nalbant, 2002 (Stromgebiet des Mekong, des Mae Nam Chao Phraya und des Mae Nam Mae Klong)
 Yasuhikotakia caudipunctata (Taki und Doi, 1995)
 Sonnenschmerle (Yasuhikotakia eos Taki, 1972)
 Grüne Prachtschmerle (Yasuhikotakia lecontei Fowler, 1937)
 Yasuhikotakia longidorsalis (Taki und Doi, 1995)
 Blaue Prachtschmerle (Yasuhikotakia modesta Bleeker 1864)
 Horas Schmerle (Yasuhikotakia morleti Tirant, 1885)
 Yasuhikotakia pulchripinnis (Paysan, 1970)
 Yasuhikotakia splendida (Roberts, 1995)
 Unterfamilien Leptobotiinae
 Gattung Leptobotia Bleeker, 1870
 Leptobotia bellacauda Bohlen & Šlechtová, 2016
 Leptobotia curta (Temminck und Schlegel, 1846)
 Leptobotia elongata (Bleeker, 1870)
 Leptobotia flavolineata Wang, 1981
 Leptobotia guilinensis Chen, 1980
 Leptobotia hengyangensis Huang und Zhang, 1986
 Leptobotia mantschurica Berg, 1907
 Leptobotia micra Bohlen & Šlechtová, 2017 
 Leptobotia microphthalma Fu und Ye, 1983
 Leptobotia orientalis Xu, Fang und Wang, 1981
 Leptobotia pellegrini Fang, 1936
 Leptobotia posterodorsalis Lan und Chen in Chen und Lan, 1992
 Leptobotia rubrilabris (Dabry de Thiersant, 1872)
 Leptobotia taeniops (Sauvage, 1878)
 Leptobotia tchangi Fang, 1936
 Leptobotia tientainensis (Wu, 1930)
 Leptobotia zebra (Wu, 1939)
 Gattung Parabotia Dabry de Thiersant, 1872
 Parabotia banarescui (Nalbant, 1965)
 Parabotia bimaculata Chen, 1980
 Parabotia brevirostris Zhu & Zhu, 2012
 Parabotia dubia Kottelat, 2001
 Parabotia fasciata Dabry de Thiersant, 1872
 Parabotia lijiangensis Chen, 1980
 Parabotia maculosa (Wu, 1939)
 Parabotia parva Chen, 1980

Literatur 
 Maurice Kottelat: Botia kubotai, a new species of loach (Teleostei: Cobitidae) from the Ataran River basin (Myanmar), with comments on botiine nomenclature and diagnosis of a new genus. Zootaxa. Bd. 401, (9. Januar) 2004, S. 1–18
 Maurice Kottelat: Conspectus cobitidum: an inventory of the loaches of the world (Teleostei: Cypriniformes: Cobitoidei). The Raffles Bulletin of Zoology, Supplementum Nr. 26, 2012, 199 S. (PDF; 5,4 MB)
 Richard L. Mayden, Kevin L. Tang, Robert M. Wood, Wei-Jen Chen, Mary K. Agnew, Kevin W. Conway, Lei Yang, Andrew M. Simons, Henry L. Bart, Phillip M. Harris, Junbing Li, Xuzhen Wang, Kenji Saitoh, Shunping He, Huanzhang Liu, Yiyu Chen, Mutsumi Nishida, Masaki Miya: Inferring the Tree of Life of the order Cypriniformes, the earth’s most diverse clade of freshwater fishes: Implications of varied taxon and character sampling. Journal of Systematics and Evolution. Bd. 46, Nr. 3, 2008, S. 424–438 (PDF, 455 kB)

Einzelnachweise

Weblinks